Conesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Conesville (Iowa)
Conesville (Ohio)